Ливенский уезд — название двух уездов (исторических административных единиц в составе наместничеств и губерний) Российской империи и первых лет РСФСР.

 Ливенский уезд — в составе Воронежского наместничества (1779—1796) и Слободско-Украинской губернии (1796—1802).
 Ливенский уезд — в составе Орловского наместничества (1778—1796) и Орловской губернии (1796—1928).